Kurmann ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Kurmann (* 1966), Schweizer Eishockey-Schiedsrichter
 Franz Josef Kurmann (1917–1988), Schweizer Politiker (Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei)
 Hans Wilhelm Kürmann (um 1590 – ?[nach 1612]), württembergischer Maler
 Oliver Kurmann (* 1985), Schweizer Schachspieler
 Peter Kurmann (* 1940), Schweizer Kunsthistoriker
 Stephan Kurmann (* 1958), Schweizer Jazzmusiker
 Xaver Kurmann (* 1948), Schweizer Radrennfahrer